Бестиа́рий (от  «зверь») — сочинение о животном и минеральном царствах символико-аллегорического характера.

 «Древнекитайский бестиарий» (IV век до н. э.).
 «Физиолог» (II—III века) — древнегреческий бестиарий, переводившийся на многие языки.

Средневековые
 «Бернский Физиолог» (IX век)
 «Абердинский бестиарий» (XII век) — манускрипт в библиотеке Абердинского университета, Шотландия (MS 24).
  — англо-нормандский манускрипт.
 «Рочестерский бестиарий» (ок. 1230) — манускрипт в Британской библиотеке, Лондон (Royal 12 °F XIII).
  — французского врача Ришара де Фурниваля.
  — манускрипт в Бодлианской библиотеке, Оксфорд (Ashmole 1511).

 Русская литература
 «Дамаскина и Феодора Студита собрание от древних филосов о неких собствах естества животных» — сочинение Иоанна Дамаскина (ок. 675—753) и Феодора Студита (759—826).
 «Русские сказания по буквам о птицах и о зверях» — в сборнике графа А. С. Уварова

Современные
 «Книга вымышленных существ» (изначально «Учебник по фантастической зоологии»; 1954) — книга аргентинца Хорхе Луиса Борхеса.
 Бестиарий Morrowind (2002) — совокупность вымышленных существ, населяющих игровой мир RPG Morrowind.
 «Фантастические звери и места их обитания» (Fantastic Beasts and Where to Find Them, 2001) - книга написанная Джоан Роулинг, вымышленный учебник по магической зоологии из вселенной Гарри Поттера.
 «Бестиарий» — ежегодная выставка анималистов в Государственном Дарвиновском музее, проводящаяся с конца XX века.

См. также 
 Бестиарии — гладиаторы.
 Вымышленное существо
 
 Бревиарий (значения)

Примечания 

Бестиарии